Солда́тов () — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 
 
 Солдатов, Андрей Алексеевич (род. 1975) — российский журналист и обозреватель, редактор.

В

Г—Я 
 Солдатов, Георгий Петрович (1947—1993) — и. о. Главы администрации города Оренбурга.
 
 Солдатов, Игорь Борисович (1923—1998) — академик РАМН, Герой Социалистического Труда.
 
 Солдатов, Лев Леонидович (1918—1997) — Герой Социалистического Труда.
 Солдатов, Николай Лаврентьевич (1904—1977) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Солдатов, Олег Юрьевич (род. 1963) — российский дирижёр и педагог.
 Солдатов, Саша (Александр Павлович; 1947—2006) — австралийский писатель.
 
 Солдатов, Юрий Фёдорович (род. 1940) — советский и российский скульптор.
 Солдатов, Яков Саввич (1877—1935) — русский инженер-механик флота, кораблестроитель, генерал-майор.



Примечания

См. также 
 Солдатовский